Marlon Branco, nome artístico de Adenilson Ribeiro (Santa Isabel do Pará, ) é um cantor, DJ, compositor e produtor musical brasileiro.

Já trabalhou como camelô antes de ser artista do cenário musical brasileiro.

Discografia 
 (2013) Treme Like (com Lady Green)

Ligações externas 
 Fenômeno das aparelhagens de Belém, cantor e produtor lança CD com Lady Green

Cantores do Pará
Compositores do Pará
Produtores musicais do Pará
DJs do Pará
Naturais de Santa Isabel do Pará
Cantores de brega